Giovanni Talami – calciatore italiano
 Orazio Talami – pittore italiano

Pagine correlate
 Talamo